Cieneguillas steht für folgende Ortschaften:
 Cieneguillas (Jujuy) in Argentinien
 Cieneguillas (Tarija) im Departamento Tarija, Bolivien
 Cieneguillas (Yocalla) im Municipio Yocalla, Departamento Potosí, Bolivien
 Cieneguillas (Zacatecas) in Mexiko